Керпомъю или Керпамъю (устар. Керпам-Ю) — река в России, течёт по территории Удорского района Республики Коми. Левая составляющая реки Субась.

Длина реки составляет 24 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000044176.

Примечания 

Бассейн Уса (притока Мезени)
Реки Удорского района